Smetanův dům se nachází:

 Smetanův dům (Litomyšl) – v Litomyšli, v Pardubickém kraji.
 Smetanův dům (Luhačovice) – v Luhačovicích.
 Smetanův dům (Nymburk) – v Nymburce ve Středočeském kraji.